Almegíjar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almegíjar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Almegíjar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar